RSD – Relative standard deviation (Coefficiente di variazione)

Codici 
 RSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rock Sound (Bahamas)
 RSD – codice valutario ISO 4217 del Dinaro serbo, valuta della Serbia